Вик () — город в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Центр комарки Осона. Включает одноимённый город Вик и поселения Сентфорес () и Ла-Гиша ().

Краткая историческая справка 
Город Вик в III веке до н. э. был одним из главных иберийских городов, затем стал римской колонией (уцелел построенный римлянами мост через реку Гурри и языческий храм), а позже столицей одного из каталонских графств.

Архитектура 
Площадь Майор (), до сих пор сохраняющая готический облик, и в наши дни — главная площадь города. По вторникам и субботам здесь устраивается рынок, куда из соседних деревень привозят знаменитую каталонскую колбасу, ремесленные изделия из кожи и др. Неподалёку от площади в XI веке была возведена романская башня Campanar i cripta de la catedral, к которой позже пристроили готический Собор Апостола Петра. В XX веке его расписал знаменитый каталонский художник Хосе Мария Серт. В соседнем с собором здании епископского дворца открыт епископальный музей Вика (Museu Episcopal de Vic), где собрана коллекция каталонского романского искусства. Вокруг собора расположены старинные особняки XIV—XV вв., например, Каса-де-ла-Сьютат (Casa de la Ciutat).

Известный каталонский архитектор и скульптор Антони Гауди провёл в Вике всего три недели в мае 1910 года, однако его пребывание отложило заметный отпечаток на малую архитектуру города, например, на оформление фонарных столбов и балконов особняков в центре города.

Список литературы 
 Испания. Изд-во «Вокруг света». Изд.2-е стереотипное. 2006.
 Вся Барселона. Коллекция «Вся Испания». Русское издание. Editorial Escudo de Oro S.A., Barcelona

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика муниципалитета
 

Муниципалитеты Барселоны